Горица може да се отнася за:

 България
 Горица, село в Област Бургас;
 Горица, село в Област Варна;
 Горица, село в Област Добрич;
 Горица, село в Област Търговище;
 Горица, река в Югозападна България;

 Република Македония
 Горица, курорт на Охридското езеро;

 Република Гърция
 Горица (дем Янина);
 Горица (дем Волос);
 Горица (дем Спарта);
 старото име до 1928 г. на село Миртия (дем Термо);

 Албания
 Стара форма на името на град Корча;
 Долна Горица, село в Мала Преспа, Окръг Корча, населявано от хора с български етнически произход;
 Горна Горица, село в Мала Преспа, Окръг Корча, населявано от хора с български етнически произход;
 Долна Горица, село в община Булкиза, Дебър;
 Горна Горица, село в община Булкиза, Дебър;

 Словения
 Нова Горица, град;
 ФД Горица, футболен отбор от Нова Горица;
 Горица и Градишка, средновековно графство, по-късно австрийска коронна земя;
 Горишка или Горица, административна област с главен град Нова Горица;

 Италия
 Гориция със словенска форма Горица и немска Гьорц, град;
 Гориция със словенска форма Горица, провинция;